Desa Klumprit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klumprit (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 110,89), Jawa Tengah, 
 Desa Klumprit (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,36), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar